Ceratocystis — рід грибів родини Ceratocystidaceae. Назва вперше опублікована 1890 року.

Класифікація 
До роду Ceratocystis відносять 242 видів:

Примітки 

Роди грибів
Сордаріоміцети